Prima fu la volta dei migranti. Inchiesta sull'Europa dei muri è una lezione teatrale realizzata da Almateatro (Torino) e rappresentata per la prima volta al Teatro Baretti di Torino il 19 aprile 2019  , con la regia di Gabriella Bordin e l'interpretazione di Elena Ruzza e Suad Omar. Il testo e la ricerca sono di Davide Rigallo, l'elaborazione drammaturgica di Gabriella Bordin e Elena Ruzza, le poesie di Suad Omar. La rappresentazione scenica è introdotta dal video-prologo Essere Europa (regia di Ana Sofia Solano).

Tema e contenuti dell'opera 
La lezione teatrale racconta la politica migratoria europea quale si è sviluppata tra il 1999 e il 2016, con particolare attenzione alla crisi europea dei rifugiati del 2015-16. Sulla scena, una giornalista, interpretata da Elena Ruzza, e una testimone (Suad Omar) ripercorrono le decisioni via via adottate dall'Unione europea in materia di asilo e migrazioni, mettendole continuamente a confronto con le loro ricadute sulle vite dei migranti e con il rispetto dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Al centro dell'intera narrazione è il Consiglio europeo di Bratislava del 16 settembre 2016 con l'adozione della relativa road map, con la quale gli Stati dell'Ue hanno scelto di incrementare fortemente il controllo delle proprie frontiere esterne, geograficamente più esposte alle pressioni migratorie dai Paesi terzi.

Struttura dell'opera 
La rappresentazione scenica è introdotta da un prologo in video, Essere Europa , nel quale ragazze e ragazzi italiani e di seconda generazione raccontano il proprio rapporto con la realtà dell'Unione europea allo scopo di preparare l'esperienza dello spettatore: grazie a una serie di primi piani, alternati alla lettura di articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, si entra quasi dagli occhi e dalle labbra di questi giovani per meglio comprendere la loro speranza o delusione. 

Segue la lezione teatrale vera e propria che, adottando  alcuni moduli narrativi tipici del teatro brechtiano (p.es.: l'uso dei cartelli didascalici), si configura come un'inchiesta sulla politica migratoria attuata dall'Ue dal 1999 al 2016.  

Elena Ruzza, nei panni di una giornalista, e Suad Omar, in veste di testimone, conducono lo spettatore dai freddi numeri delle statistiche e dalle decisioni codificate nelle direttive europee ai percorsi dello spirito di chi cerca di rimanere umano e comprendere il contesto in cui avvengono i fatti raccontati. La regia è scarna ed essenziale come lo sono le vite di coloro che hanno iniziato un cammino verso un possibile futuro. Siria, Libia, Africa e Unione europea appaiono tutti come gli attori di un dramma antico. In un preciso passaggio della pièce, l'Antigone di Sofocle viene rievocata dalla giornalista che conduce l'inchiesta, per affermare, ancora una volta, la necessità di fare prevalere la pietas .

Le vittime di oggi - in questo caso, i migranti - richiamano a precise responsabilità dell'agire storico dei poteri europei: le voci delle due interpreti richiamano al senso di giustizia senza mai aggredire ma convincendo che, sebbene tortuoso, questo cammino è l'unico da esplorare. 

L'inchiesta diventa, nelle intenzioni drammaturgiche, teatro che si apre e diventa spazio in cui ripensare le nostre vite comuni: teatro senza muri in cui tanti fili distinti, tanti naufragi, tante morti evitabili ci danno il senso della nostra pochezza quando pensiamo che tutto ciò sia normale.

Rappresentazioni e iniziative collegate 
Dopo il debutto al Teatro Baretti di Torino, Prima fu la volta dei migranti. Inchiesta sull'Europa dei muri è stato messo in scena presso il Teatro Superga di Nichelino (9 maggio 2019), al Teatro del Cottolengo di Torino (nell'ambito del Festival delle Migrazioni il 20 settembre 2019), al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese (22 febbraio 2020). L'improvviso sopraggiungere della pandemia Covid_19 e le conseguenti misure restrittive adottate per il contenimento del contagio hanno impedito di realizzare ulteriori rappresentazioni sceniche del lavoro teatrale.

Tuttavia, da marzo 2021, la lezione teatrale costitusce la linea guida di un ciclo di webinar  (Prima fu la volta dei migranti: dal teatro al webinar) organizzato insieme a un'ampia rete di associazioni: Articolo 21 liberi di..., Riforma.it, Associazione Stampa subalpina, Associazione Carta di Roma, Rete Nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio, Mediterranean Hope e ResQ - People Saving People. 

Partendo dalla rappresentazione teatrale, il ciclo di webinar ha inteso offrire aggiornamenti e approfondimenti sui più recenti sviluppi della politica migratoria europea.

Note 

Teatro